Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1980/81 war die dritte Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein.

Meister wurden die Amateure des 1. FC Köln. In dieser Spielzeit gab es erstmals keinen Aufsteiger in die 2. Bundesliga, da nach dieser Spielzeit die beiden Staffeln der 2. Bundesliga in einer Staffel vereint wurden. Der Meister war qualifiziert für die deutsche Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft den Titel durch einen Sieg im Finale gegen den FC St. Pauli gewann.

In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen der ASV Wuppertal, der TuS 08 Langerwehe, der Bonner SC und der Siegburger SV 04 ab. Neu in die Liga kamen aus der aufgelösten 2. Bundesliga Nord der SC Viktoria Köln, der 1. FC Bocholt sowie Rot-Weiß Oberhausen und aus den Verbandsligen die beiden Staffelmeister VfB Bottrop und die Amateure von Bayer 04 Leverkusen. Da der Meister nicht zum Aufstieg berechtigt war, startete die Oberliga Nordrhein zur nächsten Saison wieder mit 18 Teams.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 

1980
Fußballsaison 1980/81